Лазу () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Гергешть.
 Лазу () — село в Румунії, у повіті Констанца. Входить до складу комуни Аджиджа.
 Лазу () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Терпезіца.
 Лазу () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Маловец.